

Geografia
 Zaki – aree a governo locale dello Stato di Bauchi, in Nigeria

Onomastica

 Zaki – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
 Aamir Zaki – chitarrista pakistano
 Ahmed Zaki – attore egiziano
 Ahmed Zaki – politico maldiviano
 Ahmed Zaki Yamani – politico saudita
 Aḥmad Muḥammad Shafīq Zakī – politico e generale egiziano
 Amadou Aboubakar Zaki – cestista nigerino
 Amr Zaki – ex calciatore egiziano
 Badou Zaki – allenatore di calcio ed ex calciatore marocchino
 Kim Khan Zaki – kickboxer e thaiboxer singaporiano
Patrick George Zaki – studente egiziano dell'Università di Bologna
 Tarek Zaki – artista egiziano